Santuario della Beata Vergine Addolorata – santuario a Bergamo
 Santuario della Beata Vergine Addolorata – santuario a Cuceglio 
 Santuario della Beata Vergine Addolorata – santuario a Santa Brigida
 Santuario della Beata Vergine Addolorata del Castagno – santuario a Muggiò
 Santuario della Beata Vergine Addolorata – santuario a Nembro

Pagine correlate 

 Santuario della Beata Vergine Maria